De Grand Prix-wegrace van Maleisië 1995 was de tweede race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 1995. De race werd verreden op 2 april 1995 op Shah Alam in Shah Alam, Maleisië.

Uitslag

500 cc

250 cc

125 cc
Na 13 ronden werd de race gestopt vanwege hevige regenval. De resultaten aan het einde van de twaalfde ronden werden gebruikt als einduitslag van de race. Omdat nog niet 75% van de race was verreden, werden halve punten uitgereikt.

1995
Maleisië